Factory Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Factory Creek (Alabama), Fluss im Marion County, Bundesstaat Alabama  
 Factory Creek (Georgia), Fluss im McDuffie Isle County, Bundesstaat Georgia
 Factory Creek (Ohio), Fluss im Athens County, Bundesstaat Ohio